Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Azerbeidzjan. IJsland heeft geen ambassade in Azerbeidzjan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Azerbeidzjan
IJslandse